Rocky Ridge může být:

 Rocky Ridge (Maryland) – vesnice v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Rocky Ridge (Missouri) – vesnice v Missouri ve Spojených státech amerických
 Rocky Ridge (Ohio) – vesnice v Ohiu ve Spojených státech amerických
 Rocky Ridge (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických